Don't Start Now ("Non iniziare adesso" in inglese) può riferirsi a:
 Don't Start Now – singolo di BoA del 2002
 Don't Start Now – singolo di Dua Lipa del 2019